Rosenthal to niemieckie słowo oznaczające „dolina różana”; nazwa licznych miejscowości oraz popularne nazwisko.

Geografia

Niemcy 
 Rosenthal – dzielnica Berlina
 Rosenthal – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Waldeck-Frankenberg
 Rosenthal am Rennsteig – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla

Czechy 
Dawna nazwa:
 Rožmitál – dzielnica Broumova, dawniej wieś przygraniczna

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Bartoszyce – miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w średniowieczu noszące nazwę Rosenthal
 Różanka – osiedle we Wrocławiu, przed wojną nazywane Rosenthal
 Różanka – wieś w powiecie kłodzkim, dawniej Rosenthal
 Różanówka – wieś w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, dawniej Rosenthal
 Różańsko – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, dawniej Rosenthal

Osoby 
 Curt Rosenthal – niemiecki neurolog
 Dawid Rosenthal – polski lekarz
 Friedrich Christian Rosenthal – niemiecki anatom
 Isidor Rosenthal – niemiecki fizjolog
 Jakub Rosenthal – polski lekarz ginekolog i położnik
 Jan Rosenthal – niemiecki piłkarz
 Jane Rosenthal – amerykańska producentka filmowa
 Jürgen Rosenthal – niemiecki perkusista rockowy
 Manuel Rosenthal – francuski kompozytor i dyrygent
 Philipp Rosenthal – niemiecki przemysłowiec i projektant.
 Rick Rosenthal – amerykański reżyser, producent i aktor filmowy.
 Rolf Rosenthal – zbrodniarz hitlerowski
 Roni Rosenthal – izraelski piłkarz
 Samuel Rosenthal – polski szachista i dziennikarz
 Stefan Rosental (także Rosenthal) – polski lekarz, neurolog i psychiatra
 Tatjana Rosenthal – rosyjska psychoanalityczka, lekarka i neurolog
 Werner Rosenthal – niemiecki lekarz, patolog

Inne 
 (100268) Rosenthal – planetoida
 Rosenthal – przystanek kolejowy w Schlegel
 Rosenthal AG – producent porcelany

Zobacz też 
 Ralbitz-Rosenthal
 Rosendahl
 Rosental
 Rosenthal-Bielatal